Middagen kan syfta på:

Middag i bestämd singularis, se Middag (måltid)
Middagen, en uppsättning av Galadrim